Christoph Siegrist ist der Name folgender Personen:

* Christoph Siegrist (Germanist) (1936–2016), Schweizer Germanist und Hochschullehrer 
 Christoph Siegrist (Meteorologe) (* 1972), Schweizer Meteorologe und Fernsehmoderator